ParaHoxozoa — клада тварин, що складається з двобічно-симетричних (Bilateria), пластинчастих (Placozoa), кнідарій (Cnidaria). Спорідненість цієї клади щодо двох інших ліній тварин реброплавів (Ctenophora) та губок (Porifera) обговорюється. Деякі філогеномічні дослідження представили докази, що підтверджують Ctenophora як сестринську групу до Parahoxozoa, а Porifera як сестринську групу до решти тварин (наприклад, Пік зі співавторами). Інші ж дослідження представили докази, що підтверджують Porifera як сестринську групу до Parahoxozoa, а Ctenophora як сестринську групу до решти тварин (наприклад, Хейнол зі співавторами). Наведене нижче дерево передає цю невизначеність за допомогою політомії.

Примітки 

Систематика тварин